Lerbach (Osterode am Harz) - gemeente in Nedersaksen, Duitsland
 Lerbach (Söse) - zijrivier van de Söse, in bovenstaande gemeente
 Lerbach (Bergisch Gladbach) - wijk van de gemeente Bergisch Gladbach in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Lerbach (Strunde) - zijrivier van de Strunde, in de gemeente Bergisch Gladbach

 Antônio Marcos Lerbach - Braziliaans volleybalspeler